Garrigue steht für:
 die Landschaftsform Garrigue

Garrigue ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Garrigue Masaryková (1850–1923), US-amerikanisch-tschechische Pianistin
 Gautier Garrigue (* 1987), französischer Jazzmusiker
 Jacques Garrigue (1677–1730), Juwelier und Kirchenvorstand (Ancien) der Französisch Reformierten Kirche Magdeburgs
 Jean Garrigue (1912–1972), US-amerikanische Lyrikerin
 Moyse Garrigue (der Ältere) (1663–1715), Juwelier und Händler, Bürger der Französischen Kolonie zu Magdeburg
 Moyse Garrigue (1708–1750), Juwelier und Goldschmied, Gerichtsassessor der Französischen Kolonie zu Magdeburg
 Rudolph Garrigue (1822–1891), deutschamerikanischer Buchhändler 

Siehe auch:
 Garrigues